Сухо́тин — русская фамилия; имеет женскую форму Сухотина.

Сухотин 
 
 Сухотин, Анатолий Константинович (1922—2012) — советский учёный-философ.
 Сухотин, Борис Викторович (1937—1993) — советский и российский лингвист, один из пионеров исследования машинной обработки текстов.
 Сухотин, Владимир Ильич (1892—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 
 
 Сухотин, Павел Сергеевич (1884—1935) — русский поэт, прозаик и драматург.
 Сухотин, Сергей Михайлович (1887—1926) — гвардейский поручик, участник убийства Г. Е. Распутина, первый комиссар Ясной поляны.
 Сухотин, Фёдор Вахромеевич — русский военный деятель XVII века, воевода.

Сухотина 
 Сухотина, Людмила Григорьевна (1930—2009) — советский и российский учёный, жена А. К. Сухотина.

Двойная фамилия 
 Сухотина-Толстая, Татьяна Львовна (1864—1950) — русская писательница, автор мемуаров. Старшая дочь Л. Н. Толстого.

См. также 
 Сухотины — дворянский род.
 Сухотский

Примечания